Шеломы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шеломы — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Шеломы — село в Новозыбковском районе Брянской области.